Ю́льский — фамилия, женский вариант — Ю́льская. Известные носители:

 Юльский, Борис Михайлович (1912 — 1950?) — русский писатель дальневосточной эмиграции.
 Юльский, Цезарий (1927—1997) — польский актёр театра и кино.

 Юльская, Юлия Борисовна (1902—1986) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.